St John nebo St John's může znamenat:

 St John
 Bridget St John (* 1946), britská zpěvačka a písničkářka
 Ian St John (1938–2021), skotský fotbalista
 Jill St. John (* 1940), americká herečka
 Kate St John (* 1957), anglická hudebnice, zpěvačka, skladatelka a producentka
 Mark St. John (1956–2007), americký zpěvák a kytarista
 Patricia St. John (1919–1993), britská spisovatelka a misionářka
 Spenser St. John (1825–1910), britský diplomat 2. poloviny 19  století

St John's
 Saint John's, hlavní a největší město státu Antigua a Barbuda, v Karibiku
 St John's College (Cambridge), jedna z kolejí univerzity v Cambridge
 St. John's IceCaps, kanadský profesionální tým v ledním hokeji, 
 St. John's (Newfoundland a Labrador), hlavní a největší město kanadské provincie
 St. John's Town of Dalry, vesnice ve Skotsku
 St. John's Wood (stanice metra v Londýně)

Rozcestníky - příjmení